Borissoglebski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Borissoglebski (Jaroslawl), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Jaroslawl
 Borissoglebski (Murmansk), Ortschaft in der Oblast Murmansk
 Borissoglebski (Ramenskoje), Sportzentrum in Ramenskoje 

Siehe auch:
 Borissoglebsk